Стойко — славянская фамилия. Известные носители:
 Стойко, Дмитрий Викторович (род. 1975) — украинский футболист.
 Стойко, Иван Михайлович (род. 1961) — украинский политик, бывший глава Тернопольской облгосадминистрации.
 Стойко, Николай Михайлович (1894—1976) — российско-французский астроном.
 Стойко, Степан Михайлович (1920—2020) — советский и украинский учёный, доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экологии Карпат НАН Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2005).
 Стойко, Элвис (род. 1972) — канадский фигурист.
 Стойко, Юрий Михайлович (род. 1947) — советский и российский хирург, доктор медицинских наук, профессор, главный хирург Центрального федерального округа.